Faianță se poate referi la:

 Faianță (material), material ceramic folosit în olărit sau construcții
 Faianță (construcții), plăci ceramice folosite în construcții pentru acoperirea pereților sau podelelor